Toxzon é um personagem fictício (um dos vilões) da série de televisão Max Steel. Ele antes era um dos melhores agentes da N-Tek. Isso mudou quando ele ficou impaciente em relação a produtividade de uma fábrica de resíduos tóxicos e resíduos radioativos e acabou sofrendo de exposição as toxinas, dando-o poderes tóxicos, o que o levou a se tornar a aberração tóxica que é hoje. Logo depois de ele se contaminar com os resíduos tóxicos, Toxzon foi trancado em uma esfera de descontaminação para ser curado e purificado. Em numa base da N-Tek na Antártica, mas o processo falhou e ele acabou escapando.

Com o seus poderes tóxicos, além de controlar e aproveitar o poder das toxinas absorvidas, ele pode criar os chamados toxzóides, criaturas mutantes feitas de produtos tóxicos como petróleo, resíduo industrial, poluição e ácido e que são controlados por Toxzon. Depois da contaminação, ele jurou vingança a N-Tek e pretende intoxicar o mundo inteiro criando uma tempestade tóxica. Mas para isso ele formou um trio com Extroyer e Elementor para tentar criar a super tempestade e conquistar a Terra, porém, acabou falhando.

Em Max Steel (2013), ele era o cientista da THI, mas ele sempre fica de olho e sempre fala com o seu peixe, mas após cair no poço toxico, ele vira um monstro. Ele sempre se preocupa com o seu peixinho.

Formas:

 Petróleo

 Fogo

 Lixo radioativo

 Vapor tóxico

 Lixo industrial

 Combustível radioativo

 Toxinas múltiplas

 Gás combustível

 Energia nuclear

 Anti-Elementium

 Mutação Química

Vilões em filmes
Max Steel